Laki steht für:
 Laki (Stadt), eine Stadt in Bulgarien
 Laki, ein Vulkan auf Island, siehe Laki-Krater
 Laki, englische Bezeichnung eines kurdischen Dialekts, siehe Leki
 Ləki, auch als „Laki“ transliteriert, eine Gemeinde in Aserbaidschan

Laki  ist der Familienname folgender Personen:
 Krisztina Laki (* 1944), ungarische Opernsängerin (lyrischer Koloratursopran) und Gesangspädagogin
 Michaela Laki (* 2005), griechische Tennisspielerin
 Walter Laki (* 1951), österreichischer Politiker (FRANK)

Siehe auch:
 Lakische Sprache
 Laken (Volk)
 Leki (iranische Sprache)
 Lak (Volk) (Iranisches Volk)